Кубок Либертадорес 2014, именуемый официально Bridgestone — Кубок Либертадорес 2014 (), – 55-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводился под эгидой КОНМЕБОЛ и прошёл с 29 января по 13 августа 2014 года.

Победителем турнира стал аргентинский «Сан-Лоренсо», обыгравший в финале парагвайский «Насьональ» с общим счётом 2:1. Как победитель он примет участие в Рекопе Южной Америки 2015 и в клубном чемпионате мира 2014. Действующий чемпион, бразильский «Атлетико Минейро», в 1/8 финала уступил колумбийскому «Атлетико Насьональ». Тем самым, прервалась победная серия бразильских клубов, длившаяся четыре года. Также, ни один из них не смог выйти в полуфинал турнира.

Формат 
В турнире принимают участие 38 команд, представляющие 11 ассоциаций. Победитель Южноамериканского кубка 2013 также получает место в Кубке Либертадорес, причём его участие не ведёт к увеличению квоты его страны, и он получает одно из уже выделенных мест.

В первом этапе участвуют 12 команд (по 1 команде от каждой страны, 2 — от Бразилии). 6 победителей первого этапа и 26 команд, напрямую попавших в групповой этап, составляют во втором этапе 8 групп по 4 команды. 2 лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. Финал состоит из 2 матчей.

Игроки, которые получают три жёлтые карточки, пропускают один матч. Это нужно, чтобы сохранить дух честной игры. Карточки «сгорают» в конце группового этапа, если игрок уже не получил три.

Также клубам разрешено увеличивать количество игроков в заявке с 25 до 30, но с одним условием: клубы, участвующие в первом этапе, могут заявить только 25 игроков. 6 команд, которые пройдут в групповой этап, могут дозаявить ещё 5 игроков. Команды, попавшие в групповой этап напрямую, включают в заявку 30 игроков. После окончания группового этапа и далее до четвертьфинала могут произойти изменения в заявке клубов.

Начиная с прошлого сезона клубы получают существенный доход от участия в турнире.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира пройдёт 12 декабря 2013 года в Луке, Парагвай в 21:00 по местному времени (UTC-4). Перед началом жеребьёвки появилась информация, что в 1 корзине оказались следующие команды: Атлетико Минейро, Крузейро, Велес Сарсфилд, Ньюэллс Олд Бойз, Пеньяроль, Унион Эспаньола, Серро Портеньо и Боливар. Однако, в КОНМЕБОЛ опровергли эту информацию, заявив, что состав корзин будет объявлен только во время жеребьёвки.

Для первого этапа 12 команд были распределены по шести парам, в которые попало по одной команде из Корзины 1 и Корзины 2, при этом первая принимает ответный матч дома.

Для второго этапа 32 команды были распределены по 8-ми группам по 4 команды из каждой из 4-х корзин. Посев каждой команды определялся её ассоциацией и местом при отборе (в соответствии с соглашением о ротации, установленном КОНМЕБОЛ, команды, которые квалифицировались через 1 места из Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая, были помещены в 1-ю корзину в 2014 году). Команды из одной ассоциации из 1-й и 2-й корзины не могли попасть в одну группу. Однако, каждый из победителей первого этапа, который не был известен во время жеребьёвки, может попасть в одну группу с командой из своей ассоциации.

1:  «Ланус» (Аргентина 5), «Сан-Лоренсо» (Аргентина 3), «Стронгест» (Боливия 2), «Университарио» (Перу 1), «Реал Гарсиласо» (Перу 2) и «Универсидад де Чили» (Чили 3) во время жеребьёвки ещё не квалифицировались для турнира или не имели определённого места.

Первый этап

Второй этап 

6 победителей первого этапа присоединятся к 26 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двух-круговой схеме с матчами дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Жребий.

Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Посев перед плей-офф

Плей-офф

Участники

Сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 

Первый матч

Ответный матч

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

См. также 
 Клубный чемпионат мира по футболу 2014
 Южноамериканский кубок 2014
 Рекопа Южной Америки 2015

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь 
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей 

Кубок Либертадорес 2014